Stanisław Czerny z Witowic, podstoli lubelski
 Stanisław Czerny (1889-1963), oficer
 Stanisław Czerny, radiowiec